Йохан Казимир () може да се отнася за:

 Йохан Казимир (Пфалц-Зимерн) (1543–1592), пфалцграф
 Йохан Казимир (Саксония-Кобург) (1564–1633), херцог
 Йохан Казимир (Насау-Вайлбург) (1577–1602), граф
 Йохан Казимир (Пфалц-Цвайбрюкен-Клеебург) (1589–1652), пфалцграф
 Йохан Казимир (Анхалт-Десау) (1596–1660), княз
 Йохан II Казимир (1609–1672), крал на Полша
 Йохан Казимир Густавович Ернрот, генерал-лейтенант в Руско-турската война (1877-1878)